DB11 steht für:
 Aston Martin DB11, britisches Automobil
 Bimota DB11, italienisches Motorrad von Bimota

Abkürzung